Sério, een gemeente in Brazilië
 Serio (rivier), een rivier in Italië